Чула́к:
 Чулак, Ефим Аронович (род. 1948) — советский волейболист, игрок сборной СССР.
 Чулак, Илья Афанасьевич (род. 1967) — советский и украинский футболист и тренер.
 Чулак, Леонид Дмитриевич (род. 1952) — украинский врач-стоматолог, заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Чулак — село в Хивском районе Дагестана, упразднено в 1966 году.